NCAPH2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 22-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 605 амінокислот, а молекулярна маса — 68 227.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як конденсація ДНК, альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у ядрі, хромосомах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 22

Некатегоризовані білки